IOT oder IoT ist eine Abkürzung für:
 Britisches Territorium im Indischen Ozean nach ISO 3166
 Illuminaten von Thanateros (Illuminates of Thanateros), ein chaosmagischer Orden
 Inductive Output Tube, eine Elektronenröhre
 In Orbit Test im Rahmen einer Launch and Early Orbit Phase (LEOP)
 Institut für Oberflächentechnik der RWTH Aachen
 Internet of Things, siehe Internet der Dinge
 Interoperability Testing im Rahmen von Software-Tests, siehe Interoperabilität
 IOT, ein japanisch-thailändisches Baukonsortium für den Bau des Flughafens Bangkok-Suvarnabhumi

IOT